Het wereldkampioenschap schaatsen allround 1983 werd op 12 en 13 februari 1983 in Bislett Stadion in Oslo gehouden.

Titelverdediger was de Nederlander Hilbert van der Duim, die in het IJsstadion Drenthe in Assen wereldkampioen van 1982 was geworden. Van der Duims prestaties vielen echter tegen, hij werd slechts zeventiende.

Achtergrond 
Rolf Falk-Larssen werd reglementair wereldkampioen door het winnen van drie afstanden, hoewel Tomas Gustafson uiteindelijk een lager puntentotaal had. Falk-Larssen zorgde voor een sportieve "rel" door de afsluitende 10 kilometer, die hij slechts uit hoefde te rijden om zichzelf wereldkampioen te mogen noemen, overduidelijk op zijn gemak te rijden. Hij eindigde een dikke halve minuut achter de afstandswinnaar  (Gustafson). Falk-Larssen werd uitgejouwd door zijn Noorse thuispubliek, dat schande sprak van de onsportieve actie, maar kreeg desondanks na afloop de lauwerkrans omgehangen.

Enkele jaren na dit kampioenschap veranderde de ISU de regels, na 1986 werd degene met het laagste puntentotaal kampioen, ongeacht het aantal gewonnen afstanden.

Eindklassement 

  * = met val
  NC = niet gekwalificeerd
  NF = niet gefinisht
  NS = niet gestart
  DQ = gediskwalificeerd

Langebaanschaatsen in 1983
Schaatsen in Noorwegen
 1983
Sportevenement in Oslo
Schaatsen 1983